Els venjadors (pel·lícula de 1998)
 The Avengers (pel·lícula de 2012)
 The Avengers (sèrie), sèrie de televisió
 Els Venjadors (còmic)